Chouteau ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chouteau (Kansas)
 Chouteau (Oklahoma)
 Chouteau Springs (Missouri)
 Chouteau County, Verwaltungseinheit in Montana

Personen:
 Auguste Pierre Chouteau (1786–1838), Gründer mehrerer Handelsposten in Oklahoma und der Stadt Chouteau in Oklahoma
 François Chouteau (1797–1838), offiziell erster europäischer Siedler in Kansas City
 Jean Pierre Chouteau (1758–1849), Mitbegründer von St. Louis
 Marie-Therese Bourgeois Chouteau (1733–1814), Matriarchin der einflussreichen Handelsfamilie Chouteau
 Pierre Chouteau, Jr. (1789–1865), Gründer mehrerer Handelsposten am oberen Missouri sowie von Fort Pierre und dem Chouteau County in Montana
 René Auguste Chouteau (1750–1829), Gründer von St. Louis
 Rosana Chouteau, zweiter Chief der Osage Beaver Gruppe
 Yvonne Chouteau (1929–2016), indianische US-amerikanische Balletttänzerin, Ur-Ur-Ur-Enkelin von Major Jean Pierre Chouteau 

im NRHP gelistete Objekte:
 Chouteau Apartments/Parkway Dwellings, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 83001043
 Chouteau Building, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 06000220
 Chouteau County Courthouse, in Fort Benton, Montana, ID-Nr. 80002404
 Chouteau County Jail, in Fort Benton, Montana, ID-Nr. 80002405